Нико Горшич (Љубљана, 19. март 1943) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1966. || Амандус || 
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || /
|-
| 1968. || Пета заседа || курир Малчек
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1983. || Задах тела || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Децембарска киша || /
|-
| 1993. || Death Train (ТВ филм)|| Надзорник
|-
| 1995. || Згодба о метуљу || /
|-
| 1995. || -{A3: Apatija, Aids in Antarktika}- || /
|-
| 1995. || Стриптих (ТВ филм)|| /
|-
| 1998. || Социализација бика || Професоров брат Бруно (глас)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2006. || Косилница || /
|-
| 2008. || Брат Брату (ТВ серија)|| Валтер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2015. || -{Case: Osterberg}- || Инспектор Крамер
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани